Гуади́кс ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 
 Альбуньян
 Альдейре
 Алькифе
 Беас-де-Гуадикс
 Беналуа
 Когольос-де-Гуадикс
 Кортес-и-Граэна
 Дарро
 Дьесма
 Долар
 Феррейра (Гранада)
 Фонелас
 Гор (Гранада)
 Горафе
 Гуадикс
 Уэлаго
 Уэнеха
 Херес-дель-Маркесадо
 Ла-Калаорра
 Ла-Песа
 Лантейра
 Лугрос
 Марчаль
 Поликар
 Пурульена
 Валье-дель-Салаби

Районы Гранады